Бертіль Нурденстам (; нар. 20 лютого 1936) — шведський ботанік.
 Сара Норденстам (, нар. 28 лютого 1983) — норвезька плавчиня, олімпійська медалістка.
 Стіна Нурденстам (; . 1969) — шведська співачка, композиторка і музикантка.